Municipio de Craig puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Craig (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Craig (condado de Switzerland, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Switzerland.
 Municipio de Craig (condado de Burt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Burt.